Большая Сельга — название населённых пунктов в России:

 Большая Сельга — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Большая Сельга — деревня в Олонецком районе Карелии.